Тональність у музиці — категорія, пов'язана з висотним положенням ладу (ладотональність). 
Тонáльність у малярстві — Переважаючий колір, поєднання основних тонів на картині, що створює відповідну емоційну настроєність. Кажуть, що світла картина має домінантний світловий реґістр, а домінантна темна - низький.
Тональність в літературі - основна емоційна настроєність твору

Джерела
Великий тлумачний словник сучасної української мови. © Видавництво "Перун", 2005.

Посилання 
 

Художні терміни